Миленин — фамилия; имеет женскую форму Миленина.
 Миленин, Антон Михайлович (род. 1969) — режиссёр, актёр, педагог, член Союза театральных деятелей Российской Федерации. 
 Миленин, Виктор Константинович (род. 1987) — российский сидячий волейболист. 
 Миленин, Виталий Евгеньевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Миленин, Семён Михайлович (1903—?) — советский театральный художник.

 Миленина, Анна Александровна (девичья фамилия Бурмистрова; род. 1986) — чемпионка паралимпийских игр.
 Миленина, Лидия Анатольевна (род. 1951) — чемпионка и рекордсменка СССР в комплексном плавании.